Název Těchoraz má více sídel:
 Těchoraz (Vyšší Brod), část města Vyšší Brod v okrese Český Krumlov
 Těchoraz (Červená Řečice), část obce Červená Řečice v okrese Pelhřimov

Externí odkazy